Ifjúság — Joseph Conrad 1898-as regénye
 Ifjúság — (eredeti címen: Les beaux jours), Marc Allégret 1935-ös francia filmje
 Ifjúság — (eredeti címen: Youth), Paolo Sorrentino 2015-ös olasz-francia-angol-svájci koprodukcióban készült filmje